Итън Грийн Хоук () е американски актьор, писател, сценарист и режисьор.

Биография и творчество 
Първата му главна роля е през 1985 г. във филма „Изследователи“, където играе заедно с Ривър Финикс. Играе и във филма „Обществото на мъртвите поети“. Други филми, в които той играе, са „Белият зъб“ (1991), „Нощен отпор“ (1992), „Живи“ (1993), „Хапки реалност“ (1994), „Преди изгрев“ (1995), „Гатака“ (1997), „Братята Нютън“ (1998), „Големите надежди“ (1998) и други.

Режисьорският му дебют е „Стените на Челси“ (2002). Написал е два романа – „Най-топлият щат“ (1996) и „Пепелявата сряда“ (2002). Постановчик е и на много театрални пиеси.

Личен живот 
На 1 май 1998 г. Хоук се жени за актрисата Ума Търман, с която се запознава по време на снимките на филма „Гатака“ през 1996 г. Имат две деца – дъщеря на име Мая (р. 1998) и син на име Левон (р. 2002). Двойката се разделя през 2003 г., а документите им за развод са подадени на следващата година. Разводът е финализиран през август 2005 г.

Хоук се жени за втори път през юни 2008 г. за Райън Шоухюс, която за кратко е работила като бавачка на децата му преди да завърши Колумбийския университет. Имат две дъщери – Клементайн Джейн (р. 2008) и Индиана (р. 2011).

Филмография

Библиография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Американски сценаристи
Американски режисьори
Американски писатели
Американски драматурзи
ЛГБТ активисти от САЩ
Възпитаници на Нюйоркския университет
Членове на Демократическата партия (САЩ)
Родени в Остин